Камынинский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Камынинский сельсовет — Курская область, Обоянский район.
 Камынинский сельсовет — Пензенская область, Белинский район.
 Камынинский сельсовет — Тульская область, Плавский район.